Dolina Jagnięca (Tatry Wysokie)
 Dolina Jagnięca (Tatry Bielskie)